IKO eller Iko kan syfta på:

 Iko – ett efternamn, se Iko (efternamn)
 IKO – ett samarbetsorgan för muslimska stater, se Islamiska konferensorganisationen
 IKO – en fotbollsklubb från Uddevalla, se IK Oddevold
 IKO – en ishockeyklubb i Oskarshamn, se IK Oskarshamn
 IKO – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Nikolski, Alaska, USA, se  Nikolski Air Station
 IKO - International Kiteboarding Organization